Trilli o Campanellino (in inglese Tinker Bell) – personaggio immaginario creato dallo scrittore  James Matthew Barrie per il racconto Peter Pan (chiamata Trilli nella versione Disney, apparsa nel lungometraggio Le avventure di Peter Pan e in altre opere derivate)
Trilli – film del 2008 della DisneyToon Studios
 Trilli – tipologia di pasta casereccia (tipica del territorio della  Baronia) fregiantesi del marchio PAT
I Trilli – gruppo musicale genovese nato nel 1971
Trilli Trilli – canzone del 1972 scritta da I Trilli